Ферди Йоли (; род.1949, Зёвент) — голландский рок-музыкант, гитарист, саксофонист и вокалист. Участник музыкальных коллективов Boh Foi Toch и Normaal.

Музыкальная биография 
Ферди Йоли является одним из основателей группы Normaal и гитаристом её первого состава. Как раз Йоли придумал название для группы. В 1975 году Йоли вместе с Бенни Йолинком написал песню «Oerend hard», ставшую впоследствии хитом и занявшую второе место в нидерландском чарте Top-100.

В 1980 году Ферди Йоли покинул Normaal и основал собственную группу. Она была названа SSST, что является аббревиатурой фразы «Stichting Samen Spontaan Tekeergaan».
Дебют группы произошёл на поп-фестивале в городе Лохем. После нескольких выступлений и записей двух компактных дисков группа распалась. В 1989 году Йоли присоединяется к группе Яна Мансхота Boh Foi Toh. С начала 2000-х Йоли вновь играет в Normaal. С 2010 года Фердинанд становится постоянным участником группы.

Ссылки 
 Официальный сайт коллектива Normaal

Рок-музыканты Нидерландов
Гитаристы Нидерландов